(1756-1817), graveur danois ;
  (1886-1971), médecin allemand ; 
 Georg Haas (1905-1981), herpétologiste et paléontologue israélien d'origine autrichienne ;
 Georg Friedrich Haas (1953-), est un compositeur autrichien.